Der Titel Andromeda am Felsen bezeichnet die Kunstwerke:

 Andromeda am Felsen (Burne-Jones), Gemälde von Edward Coley Burne-Jones
 Andromeda am Felsen (Desoches), Porzellanfigur von Jean Desoches
 Andromeda am Felsen (Goltzius), Kupferstich von Heinrich Goltzius (1583)
 Andromeda am Felsen (Nahl), Zeichnung von Johann August Nahl
 Andromeda am Felsen (Rubens), Gemälde von Peter Paul Rubens (1638)
 Andromeda am Felsen (Umbach), Radierung von Jonas Umbach